La lignée des Pastoret a donné de nombreux magistrats depuis le Moyen Âge.

Jehan Pastoret (1328-1405), président du Parlement de Paris sous le règne de Charles V et membre de la régence de Charles VI. Il avait lui-même un de ses aïeux, Jehan Pastoret (1253-1317) qui portait le même nom et prénom que lui, et qui fut avocat général au Parlement de Paris.

 Emmanuel de Pastoret, comte, puis marquis de Pastoret, né à Marseille le  et mort  à Paris le , est un avocat, homme de lettres et homme politique français. Il fut député de Paris à l'Assemblée législative, ministre d’Etat et Chancelier de France de 1829 à 1830.
 Amédée (1791-1857),  de Pastoret, fils du précédent, membre de la Chambre des pairs, sénateur du Second Empire ;